ZESCO United Football Club - zambijski klub piłkarski, grający obecnie w zambijskiej Premier League, mający siedzibę w mieście Ndola, drugim pod względem wielkości w kraju. Swoje domowe mecze rozgrywa na stadionie Trade Fair Grounds, mogącym pomieścić 18 tysięcy widzów. Klub dwukrotnie zostawał mistrzem kraju i jeden raz zdobył Puchar Zambii.

Sukcesy 
 Premier League: 7
 2007, 2008, 2010, 2014, 2015, 2017, 2018
 Puchar Zambii: 1
 2006
 Coca Cola Cup: 1
 2007
 Tarcza Dobroczynności: 1
 2007

Występy w afrykańskich pucharach 
 Liga Mistrzów: 1 występ
 2008 - 1. runda
 Puchar Konfederacji: 1 występ
 2006 - 1. runda

Skład na sezon 2009

Linki zewnętrzne 

 Oficjalna strona klubu 

Zambijskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1974